Aragüés del Puerto est une commune espagnole.
 Pablo Aragüés est un réalisateur espagnol.